Dumitru Paraschivescu (1923–2006), rumänischer Leichtathlet (Gehen)
 Nicoleta Paraschivescu (* 1975), rumänische Musikerin und Musikwissenschaftlerin.